В одиночному розряді тенісного турніру US Indoors 1984, який проходив в рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1984, Мартіна Навратілова здобула титул, у фіналі перемігши Кріс Еверт-Ллойд 6–2, 7–6(4).

Сіяні гравчині 

  Мартіна Навратілова (переможниця)
  Кріс Еверт-Ллойд (фінал)
  Джо Дьюрі (чвертьфінал)
  Андреа Темешварі (1-ше коло)

 Відсутня
 Сільвія Ганіка (чвертьфінал)
 Трейсі Остін (2-ге коло)
 Відсутня
 Бонні Гадушек (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

US Indoors